Bankon peut désigner :
 les Bankon (ou Nkon au singulier), un peuple du Cameroun
 le bankon, leur langue
 Bankon, une sous-préfecture de Guinée